Doumen bezeichnet:

 Doumen (斗门区), Stadtbezirk von Zhuhai in der chinesischen Provinz Guangdong
 Doumen (Doumen) (斗门镇), Großgemeinde im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Guangdong
 Doumen (Huaiyang) (豆门乡), Gemeinde im Kreis Huaiyang in der chinesischen Provinz Henan
 Doumen (Chang’an) (斗门街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chang’an in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Doumen (Yuecheng) (斗门街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuecheng in der chinesischen Provinz Zhejiang

Doumen ist der Name von:

 Gert Doumen (* 1971), belgischer Fußballspieler